Первая лига 1977/1978 годов () — 52-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1977/1978
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1977 году
Спорт в Чехословакии в 1978 году